Хера́рдо Альбе́рто Бедо́йя Му́нера (; родился 26 ноября 1975 года в Эбехико, Антьокия, Колумбия) — колумбийский футболист, полузащитник. В настоящее время занимает пост помощника главного тренера клуба «Санта-Фе».

Клубная карьера 
Бедойя начал свою карьеру в 1995 году в клубе «Депортиво Перейра». Во втором своем сезоне он стал футболистом основного состава и по его окончании перешёл в «Депортиво Кали», с которым в 1998 году выиграл Кубок Мустанга. За «Кали» он провел более 100 матчей и забил 5 голов.

В 2001 году он подписал контракт с аргентинским «Расингом». 28 августа в матче против «Росарио Сентраль» он дебютировал в аргентинской Примере. 30 сентября в поединке против «Сан-Лоренсо» Бедойя забил первый гол за новую команду. В том же году он выиграл Апертуру 2001 в составе «Расинга».

В 2003 году Херардо вернулся в «Депортиво», где доиграл до конца сезона. В начале 2004 года он подписал контракт с аргентинским «Колоном». 13 февраля в поединке против своей бывшей команды «Расинга» он дебютировал за новый клуб.

В начале 2005 года Бедойя перешёл в мексиканскую «Пуэблу». 16 января в поединке против «Крус Асуль» он дебютировал в мексиканской Примере. 23 января в матче против «Аталса» он забил свой первый гол и принес поеду своей команде. Вторую половину 2005 года Херардо провел в «Бока Хуниорс», но из-за высокой конкуренции почти не играл. В 2006 году он выступал за «Атлетико Насьональ». После этого Бедойя четыре сезона провёл в «Мильонариос». В 2010 году Херадо безуспешно пытался закрепиться в «Энвигадо» и «Бояка Чико».

В 2011 году Херардо перешёл в «Санта-Фе». 6 февраля в матче против «Депортес Толима» он дебютировал за новую команду. 17 апреля в поединке против «Кукута Депортиво» Бедойя забил два мяча и помог своей команде победить. 22 сентября 2012 года, во время матча против «Мильонариоса» проявил неоправданную агрессию, ударив ногой в голову лежащего соперника, Джонни Рамиреса, за что был удалён с поля.

Летом 2014 года Бедойя перешёл в «Форталеса Сипакира». 2 августа в матче против «Атлетико Уила» он дебютировал за новую команду. В этом же поединке Херардо забил свой первый гол за «Форталесу», реализовав пенальти. По окончании года Бедойя покинул клуб и присоединился к «Кукута Депортиво». 2 февраля 2015 года в матче против «Атлетико Хуниор» он дебютировал за новую команду. В этом же поединке Херардо забил свой первый гол за «Кукута Депортиво».

Международная карьера 
В 2000 году Бедойя дебютировал за сборную Колумбии. В том же году он был включен в заявку на участие в Золотом кубке КОНКАКАФ. На турнире он сыграл две встречи против сборных США и Ямайки. В матче против американской сборной он забил гол, но потом был удален с поля. По итогам соревнования он стал серебряным призёром.

В 2001 году в составе национальной команды он стал победителем Кубка Америки. На турнире Бедойя принял участие в поединках против Венесуэлы, сборных Чили, Эквадора, Перу, Гондураса и Мексики. В матче против Гондураса он забил гол. В составе национальной команды он выиграл турнир.

В 2003 году Херардо вместе с национальной сборной участвовал в Кубке Конфедераций. Он сыграл в матчах против сборных Франции, Новой Зеландии, Японии, Камеруна и Турции.

Херардо является обладателем антирекорда — 46 красных карточек в карьере.

Достижения 
Командные

 «Депортиво Кали»
  Чемпионат Колумбии по футболу — 1998
  Чемпионат Колумбии по футболу — Апертура 2004

 «Расинг (Авельянеда)»
  Чемпионат Аргентины по футболу — Апертура 2001

 «Санта-Фе»
  Чемпионат Колумбии по футболу — Апертура 2012

Международные

 «Колумбия»
  Кубок Америки — 2001
  Золотой кубок КОНКАКАФ — 2000

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 Официальный сайт

Футболисты Колумбии
Игроки сборной Колумбии по футболу
Чемпионы Южной Америки по футболу
Игроки ФК «Депортиво Перейра»
Игроки ФК «Колон»
Игроки ФК «Пуэбла»
Игроки ФК «Депортиво Кали»
Игроки ФК «Расинг» Авельянеда
Игроки ФК «Бояка Чико»
Игроки ФК «Бока Хуниорс»
Игроки ФК «Энвигадо»
Игроки ФК «Мильонариос»
Игроки ФК «Атлетико Насьональ»
Игроки ФК «Форталеса Сипакира»
Игроки ФК «Кукута Депортиво»